Per al monarca japonès, vegeu: Emperador del Japó
 Per al joc de destresa, vegeu: Mikado
 Per a l'òpera còmica de Gilbert i Sullivan, vegeu: The Mikado